Фетхие-джами — название ряда мечетей. Может означать:

 Фетхие-джами — мечеть в Стамбуле в Турции.
  — мечеть в Круе в Албании.
 Фетхие-джами (Афины) — мечеть в Афинах в Греции.
  — мечеть в Нафпактосе в Греции.
  — мечеть в Янине в Греции.
 Мечеть Фетхие (Бихач) — мечеть в Бихаче в Боснии и Герцеговине.

См. также 
 Фатих (мечеть)